Чернильщиково — деревня в Томской области, с 1997 года входит в состав городского округа ЗАТО Северск (внегородские территории), ранее входила в состав Томского района. Население  чел. () .

История 
Около деревни находятся руины крепости «Курлакское городище» (5-3 век до н.э.).

В марте 1997 года, согласно Указу Президента России, было образовано закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Северск, в состав которого вошла и деревня .

География 
Находится на р. Томь.

Население

Инфраструктура 
Садоводство.

Транспорт 
Автомобильный транспорт

Автобус №141 (Северск - Чернильщиково - НСТСЛ "Спутник")

Примечания 

Населённые пункты ЗАТО Северск
Населённые пункты на реке Томь